La gara di spada individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 15 luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca. Le qualificazioni si sono svolte il 14 Luglio 2015.

Il titolo è stato vinto dall'italiana Rossella Fiamingo che ha sconfitto in finale la svedese Emma Samuelsson.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Riferimenti

Altri progetti 

Campionati mondiali di scherma 2015